Aimé et Louis Duthoit, sculpteurs, statuaires et décorateurs amiénois du .
  (né en 1953), polytechnicien français, PDG de filiales du groupe France Télécom / Orange (Slovaquie, Arménie, Moldavie, Éthiopie, Pologne)
 Edmond Duthoit (1837-1889), architecte français, fils d'Aimé Duthoit.
 Eugène Duthoit (1869-1944), juriste français.
 Louis Duthoit (1868-1931), architecte français, fils d'Edmond Duthoit.
 Paul-Maurice Duthoit (1858-?), peintre français.

Homonymie de patronyme
Homonymie